Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2001 года прошёл в Эрдэнэте (Монголия) с 10 по 22 июля. В турнире приняли участие 12 спортсменов из 4 стран. Чемпионом второй раз подряд стал представитель Монголии Дулийн Эрдэнэбилэг. На втором месте представитель России Муродулло Амриллаев, бронзу завоевал россиянин Гаврил Колесов. Соревнование прошло по круговой системе.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Монгольской федерации шашек

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2001 год в шашках
Спорт в Монголии в 2001 году
Чемпионаты Азии в 2001 году
Июль 2001 года
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты Азии в Монголии